Carrouge bezeichnet verschiedene geographische Objekte:
 Carrouge VD, Dorf und ehemalige Gemeinde (heute zu Jorat-Mézières gehörig) im Schweizer Kanton Waadt
 Carrouge (Fluss), Wasserlauf im Schweizer Kanton Waadt
 Carrouge, Ortschaft in der Gemeinde Les Villards-sur-Thônes im Département Haute-Savoie, Frankreich

Siehe auch: 
 Carouge, Gemeinde im Schweizer Kanton Genf
 Christa de Carouge (1936–2018), Schweizer Modedesignerin
 Carrouges, Gemeinde im französischen Département Orne